GRK3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 688 амінокислот, а молекулярна маса — 79 710.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, серин/треонінових протеїнкіназ. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Протеїнкінази